Ruby peut désigner :

Patronyme 
 Clayton Ruby (1942-2022), avocat canadien ;
 Christian Ruby (né en 1950), écrivain et enseignant français ;  
 Harry Ruby (1895-1974), compositeur et scénariste américain ;
 Jack Ruby (1911-1967), assassin de Lee Harvey Oswald, lui-même assassin présumé de John Fitzgerald Kennedy ;
 Joe Ruby (1933-2020), animateur, monteur, scénariste et producteur de télévision américain ;
 Karine Ruby (1978-2009), snowboardeuse française ;
 Lloyd Ruby (1928-2009), pilote automobile américain ;
 Marcel Ruby (1924-2011), historien, homme politique et résistant français ;
 Pechon de Ruby, pseudonyme pris par l'auteur de La Vie généreuse des Mercelots, Gueux et Bohémiens publié en 1596 ;
 Pierre Ruby (né en 1932), coureur cycliste français ;
 Sébastien Ruby (1755-1809), général de brigade français.

Prénom 
 Ruby M. Ayres (1881-1955), écrivaine et scénariste britannique ;
 Ruby Braff (1927-2003), trompettiste de jazz américain ;
 Ruby Bridges (née en 1954), première enfant afro-américaine à intégrer une école blanche en Louisiane en 1960 ;
 Ruby Dee (1924-2014), actrice américaine ;
 Ruby Dhalla (née en 1974), femme politique canadienne ;
 Ruby Keeler (1909-1993), actrice canadienne ;
 Ruby Lafayette (1844-1935), actrice américaine ;
 Ruby Myers (1907-1983), aussi connue sous le nom de Sulochana, actrice indienne ;
 Ruby O'Donnell (née en 2000), actrice britannique ;
 Ruby Rose (née en 1986), présentatrice de télévision, mannequin, DJ, VJ, et actrice australienne ;
 Ruby Rubacuori (1992-), pseudonyme de Karima El Mahroug, prostituée marocaine avec qui Silvio Berlusconi a eu une liaison courant 2010 à l'origine du scandale du Rubygate.
 Ruby Wax (née en 1953), actrice américaine ;

Pseudonyme 

 Juliette Bruno-Ruby (1878-1956), romancière et réalisatrice française ;
 Ruby, actrice pornographique américaine ;
 Ruby, coloriste de bande dessinée française.

Toponyme 

 Ruby, ville d'Alaska ;
 la Ruby, rivière du Montana ;
 la chaîne Ruby, chaîne de montagnes du Grand Bassin, dans le Nevada ;
 Ruby, census-designated place située dans l’État de New York.

Musique 
 Ruby, groupe de musique dont le leader est Lesley Rankine ;
 Ruby, chanson des Kaiser Chiefs ;
 Ruby Tuesday, chanson des Rolling Stones ;
 Ruby, album du duo Sirsy.
 Ruby, chanson de Twenty One Pilots

Cinéma 
 Ruby, film de 1977, réalisé par  Curtis Harrington, avec Piper Laurie et Stuart Whitman ;
 , film de 1992, réalisé par John Mackenzie, avec Danny Aiello et Sherilyn Fenn ;
 Ruby-Spears Productions, société de production spécialisée dans l'animation.
 Ruby, personnage de la série télévisée Supernatural.
 Elle s'appelle Ruby, film de 2012, réalisé par Jonathan Dayton et Valerie Faris, avec Paul Dano et Zoe Kazan ;

Informatique 
 Ruby, langage de programmation ;
 Ruby on Rails, cadre d'applications écrit en Ruby et sous licence MIT ;
 Interactive Ruby, interpréteur de commandes Ruby.

Divers 
 En linguistique, le ruby est un type d'annotation très utilisé en Asie.
 RUBY est un pistolet espagnol de la firme Llama, copie du pistolet belge FN Model 1903, qui fut l'arme en dotation de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale.
 Le Ruby Princess est un navire de croisière lancé en 2008.
 Le ruby cabernet est un cépage américain de raisins noirs.
 Le Ruby est un bateau utilisé durant la déportation de l'île Saint-Jean, en 1758.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre